Taphropeltus är ett släkte av insekter. Taphropeltus ingår i familjen fröskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Fröskinnbaggar
Taphropeltus